Kullamaa se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Kullamaa, comună (vald) în Județul Lääne, Estonia

Localități
 Kullamaa, sat în comuna Kullamaa, reședința comunei.